Zna ist der Name folgender Flüsse: 

in Russland:
 Zna (Mokscha), Nebenfluss der Mokscha im europäischen Teil Russlands
 Zna (Moskwa), Zufluss der Moskwa, linker Nebenfluss der Oka im europäischen Teil Russlands
 Zna (Mstino-See), Fluss im Flusssystem der Newa im russischen Oblast Twer und Mündung in den Mstino-See
in Belarus:
 Zna (Swislatsch) Nebenfluss der Swislatsch (Memel), linker Nebenfluss der Memel
 Zna (Prypjat), linker Nebenfluss des Prypjat

ZNA steht für:
 Zeitschrift für Naturforschung A
 Zhengzhou Nissan Automobile Company
 Zentrale Notaufnahme, Anlaufstelle im Krankenhaus zur Akutversorgung und Teil der Notfallmedizin
 Zugnummernmeldeanlage, technische Einrichtung zur Kommunikation über den Zugverkehr im Eisenbahnbetrieb
 Zimbabwe National Army
 Zone non agricole
 Flughafen Nanaimo Harbour (IATA-Code), Flughafen von Nanaimo Harbour, British Columbia in Kanada

Abkürzung